Gribel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gribel (1850–1943), deutscher Kaufmann und Reeder
 Friedrich Wilhelm Gribel (1785–1846), deutscher Kaufmann und Reeder
 Rudolf Christian Gribel (1747–1831), deutscher Kaufmann und Reeder

Gribel ist der Name des Unternehmens:
 Reederei Rud. Christ. Gribel, ehemalige deutsche Reederei

Siehe auch:
 Griebel
 Gribl
 Griebl
 Kriebel